Il singolare dell'International Women's Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Justine Henin era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–7 (4–7), 7–6 (7–2)  Amélie Mauresmo.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Justine Henin (campionessa)
  Amélie Mauresmo (finale)
  Nadia Petrova (semifinali)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Nicole Vaidišová (quarti di finale) 
 Shahar Peer (quarti di finale) 
n/a
 Marion Bartoli (semifinali) 
 Sybille Bammer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2007